Термальні води Велятино — рекреаційно-відпочинковий об'єкт, розташований в селі Велятино Закарпатської області Хустського району. Локалізовані в зоні залягання мінеральних термальних вод.

Басейни наповнюють гарячою мінеральною водою, яку викачують глибинними насосами зі свердловин.

Історія 
Історія «Теплих вод» налічує уже понад 2 десятиліття, ще в 1990 році коштами колгоспу, на базі термального джерела під горою Олексинець, збудовано (профілакторій) туристичний комплекс «Теплі води». Який відразу почав користуватися неабиякою популярністю серед місцевого населення. Лікувальні властивості джерела були настільки вражаючими, що сюди починають з'їжджатися люди не тільки з району та області а й з усієї України та навіть із закордону.

Свердловина 
Свердловина 14-т, пробурена до глибини 1002 м в неогенових відкладеннях Закарпатського прогину розкриті термальні вуглекислі розсоли. Дебіт свердловини близько 100 м3 на добу на самовиливі (термогазиліфт). Хімічний склад води хлоридно натрієвий. Мінералізація 84-110 г / л, рН 6,65, температура 60 градусів Цельсія.

Фізичні характеристики 
Найперше, чим термальні води Велятина, привертають увагу — це підвищеним вмістом брому та йоду (бром має сильно заспокійливі властивості на людське тіло). Воду отримують зі свердловини, глибиною близько кілометра, при температурі від +40 до +60 градусів за Цельсієм. Перед безпосереднім використанням у процедурах її охолоджують до прийнятної, для людського тіла, температури (30-38 градусів цельсія). Мінералізація Велятинської «води» складає близько 100 грам на літр, якщо наприклад морська вода має всього три грами на літр води.

Лікувальні властивості 

 Хвороби органів руху і опори. Артрити і поліартрити (ревматоїдний, ревматичний, бруцелезний, гонорейний та ін) запальні захворювання хребта (анкілозуючий спондилоартрит, спондиліти та ін) дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів і хребта (деформуючі остеоартрози, спондильоз спондилоартрози, остеохондрози і ін .) захворювання періартікулярних тканин (періостіти, тендовагініти, бурсити ..) захворювання м'язів (міалгії, міозити ..), стан після травми і пошкоджень суглобово-м'язового апарату.
 Хвороби нервової системи. Хвороби і наслідки травм периферичної нервової системи (радикулоневрити, плексити, радикуліти, поліневрити, солярита, гліоніти та ін.) та центральної нервової системи (залишкові явища менінгіту, травм спинного та головного мозку, арахноідітів та ін.)
 Хвороби порушення обміну речовин і ендоікринної системи. Ожиріння, подагра, цукровий діабет, сечокислий діатез, гіпотиреоз та ін.
 Хвороби серцево-судинної системи, міокардичний кардіосклероз, недостатність мітрального клапана, початкові появи гіпертонічної хвороби серцево-судинної системи: міокардіческій кардіосклероз, недостатність мітрального клапана, початкові прояви гіпертонічної хвороби, гіпотонічна хвороба, облітеруючі захворювання периферичних судин, пост тромбофлебітичний синдром, варикозне розширення вен та ін.
 Хвороби гінекологічні. Хронічні сальпінгіти та еофаріти, параметрити і пепемітрити, безпліддя.
 Хвороби пов'язані з захворюваннями органів дихання. Захворювання не туберкульозного характеру, бронхіальна астма без періодичних важких нападів, емфізема легенів без вираженого кардіопульмонального синдрому.

Фотогалерея

Див. також 

 Курорт
 Купання
 Терми
 Бальнеотерапія
 Мінеральні води

Джерела 
ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ТЕПЛІ ВОДИ»

Термальні води Закарпаття

Хімічний склад води свердловини 14-т

Теплі води

Теплі води -сайт

Примітки 

Курорти Закарпатської області

Бальнеологічні курорти України

Хустський район